Choriw (ukrainisch ) ist der Name

 eines der legendären Gründer Kiews, siehe Kyj, Schtschek und Choriw

 mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Ostroh, siehe Choriw (Ostroh)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Wolodymyr, siehe Choriw (Wolodymyr)